Wassyliwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy mit 1550 Einwohnern (2001). 

Das in den 1680er Jahren gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Nordwesten des Rajon Lebedyn an der Grenze zum Rajon Lypowa Dolyna.

Zur Gemeinde gehören, neben Wassyliwka, noch die Dörfer Nowossilske (, ) mit etwa 40 Einwohnern und Pomirky (, ) mit etwa 120 Einwohnern sowie die Ansiedlung Myrne (, ) mit etwa 80 Einwohnern.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Hrun (), einem 85 km langen, rechten Nebenfluss des Psel, 25 km nordwestlich vom Rajonzentrum Lebedyn und 58 km südwestlich vom Oblastzentrum Sumy.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Lebedyn
Gegründet in den 1680er Jahren